Tribunal ou tribunais pode referir-se a:

 Tribunal - órgão de soberania com competência para administrar a Justiça
 Tribunal - uma estação da Linha 1 do Metro de Madrid.

Desambiguação